— японское ранобэ, автором которого является Минору Каваками, а иллюстратором — Сатоясу. Действие романа происходит в будущем, где Япония была завоёвана другими странами и раздроблена на феодальные территории. Роман является шестой частью франшизы, написанной Минору, описанных в других романах. На основе романа студией Sunrise был выпущен 13-серийный аниме-сериал, который транслировался с октября по декабрь 2011 года. Второй сезон транслировался между июлем и сентябрём 2012 года. Оба сезона были лицензированы компанией Sentai Filmworks для показа на территории США.

Сюжет 
В будущем человечество для получения энергии опустошило земные ресурсы и отправилось в космос. Однако по неизвестной причине цивилизация вне земли рухнула и люди вернулись обратно на Землю, заселив заново Японию. Для того, чтобы снова освоить космос, человечество должно заново возродить историю и пройти эволюцию общества в 10.000 лет. В 1413 году «эры завета» японский остров был раздроблен разными нациями на несколько государств а большинство коренных жителей были изгнаны. Действие романа происходит в 1648 году, коренные жители Японии живут в летающем городе-корабле «Мусаси», который подвергается преследованию со стороны «союза завета». Сами новые страны воссоздают человеческую историю, однако ходят слухи о скорой войне и апокалипсисе, этим решает воспользоваться Тори Аой, глава Верховной Федерации Мусаси и президент студенческого совета, чтобы со своими учениками вернуть свою родину.

Согласно роману, японский остров был поделён на следующие государства по культурным и этническим признакам под предводительством историчестких японских кланов: Кёкуто (極東, дальний восток) в регионах Токай и Канто под предводительством клана Мацудайра; П.A.Ода (Средний Восток) в регионах Кансай и Токай; Хексагон Франчайзе (六護式仏蘭西, Эгудзагон Фурансэдзу; Франция) в регионе Тюгоку под предводительством клана Мори; Священная римская империя/М. Х. Р.Р(神聖ローマ帝国 Синсэй Рома Тэйкоку) в регионе Кинки под предводительством клана Хасиба; Англия(英国, Ингурандо; Англия) в регионе Цусима; К. П. А. Италия (Италия) во внутреннем японском море под предводительством клана Аки; Трес Эспанья (三征西班牙, Торэсу Эсупаниа; Испания) в регионе Симоносеки под предводительством кланов Оути и Отомо; Совет Русь (上越露西亜, Сувиэто Руси; СССР) в регионе Хокурикудо под предводительством клана Уэсуги; Цин-Такэда (清武田, Син-Такэда; Китай) в регионе Канто под предводительством клана Такэда; Африка-Сёкоку (アフリカ諸国, Афурика Сёкоку; Африка) в регионе Кюсю под предводительством клана Симадзу и Индия Сёкоку Рэнго (印度諸国連合, Индо Сёкоку Рэнго; Индия) в регионах Токай и Канто под предводительством клана Го-Ходзё.

Список персонажей 
 — Главный герой истории, глава Верховной Федерации Мусаси и президент студенческого совета. Не силён, но очень жизнерадостный, плакал лишь однажды, после смерти подруги детства — Горизонт. Несмотря на то, что очень любит выставлять себя за шута, многоуважаемый. После того, как был объявлен вице-королём Мусаси, получил доступ к контролю четверти от всего энергосбережения судна и при заключении контракта с Асамой Шрин, приобрёл особые силы, позволяющие ему проводить энергию союзникам, наделяя их во время боя безграничной силой. Свою способность Тори также использует, чтобы активировать «Олос Пфонос» и овладеть смертоносной силой греховных орнаментов. Однако Тори обязан быть всегда счастливым и печаль в его сердце может вызвать негативные последствия, вплоть до смерти. Несмотря на свой характер, Тори зарекомендовал себя, как способный руководитель, способный принимать неожиданные решения в самых трудных ситуациях, а также неплохой специалист по спорам.
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — Главная героиня истории, она андроид, которая раньше работала в пекарне «Голубой гром», пользующейся большой популярностью среди студентов Мусаси. Она появилась внезапно за год до основных событий и хозяин пекарни взял её на работу. P-01s не помнит ничего, что ранее происходило. Очень равнодушная и нелюдимая, однако усердно работает в пекарне, также из-за неё Тори вернулся в пекарню, так как P-01s напоминает ему покойную подругу — Горизонт. Позже она узнаёт, что является самой Горизонт, но также, как робот содержит в себе девятый смертоносный греховный орнамент — Олос Птонос, вызывающий чувство ревности. Её эмоции заключены в девяти остальных орнаментах, которые Тори пообещал вернуть ей и таким образом завоевать мир. В конце первого сезона, P-01s возвращает себе чувство печали, овладев греховным орнаментом Татибаны — «Лупе Катаклипси», и плакала во время его активации. После получения орнамента Томаса Шекспира — Аспиды Фираргии вернула себе чувство честолюбия, позже обещая остановить апокалипсис и улучшить жизнь обитателей Мусаси. P-01s это сокращённое имя Птонос-01s
 Сэйю: Минори Тихара

 — Вице-президент студенческого совета. Очень серьёзная, хорошо решает проблемы споров и хочет стать политиком. Но путь к политике закрыт для женщин и поэтому ранее Масадзуми приняла попытку сменить пол. Но остановилась, в результате потеряла свою пышную грудь, из-за этого Тори выкидывает шутки в её адрес. Раньше носила мужскую одежду, но после лекций Иннокентия снова начала носить женскую одежду.
 Сэйю: Миюки Савасиро

 — Глава охранной службы Микава. Двоюродная сестра Масадзуми и дочь Такадацу Хонды, одного из четырёх божественных королей Мацудаиры. Подвергалась суровым тренировкам и стала опытным бойцом, с высоким уровнем морального самосознания, однако мало знает об окружающем мире. Очень сильно смущается. Носит при себе божественное оружие «Тонбокири», переданное от покойного отца. Контракт с богом, дал Футаё увеличенную скорость, которую она может бесконечно повышать, используя оружие. После поражения в борьбе с Кими, вступает с академию Ариадуст Мусаси.
 Сэйю: Ю Кобаяси

 — Секретарь студенческого совета. Очень необщительный и скрытый, сталкивается с холодным отношением со стороны других людей. Однако в душе является романтиком и обожает истории, однажды надеется стать писателем. Во время войны наций, отвечал за разработку и командование своей стратегии.
 Сэйю: Муцуми Тамура

 — Бухгалтер студенческого совета. Торговец, работающий в центре ассоциации бизнеса Мусаси, заключил сделку с богом торговли, благодаря чему обладает способностями по которым может совершать атаки определённой силой в зависимости от того, сколько за них будет предложено денег. Сам также заинтересован только в деньгах. Имеет прозвище «Покер».
 Сэйю: Такэхито Коясу

 — Партнёр Сиродзиро. Всё время улыбается. Её всегда сопровождает Эримаки, мышонок, похожий на лиса.
 Сэйю: Каори Надзука

 — Первый дежурный офицер высшей федерации, также ниндзя, специализирующийся на ближнем бою. Очень привлекательный, но и сексуально озабоченный, в частности помешан на большегрудых блондинках. Его глаза всегда показаны в тени, носит бейсболку с изображением глаз, показывающих выражение эмоций Тэндзо. Впервые столкнулся с Мэри в маскировке. После того, как Тэндзо раскрыл её личность, влюбился и решил спасти её из лондонской башни.
 Сэйю: Дайсукэ Оно

 — Появляется во втором сезоне аниме. Известна, как , так как скрывала своё лицо за плащом, показывая только шрам и носила железные кандалы на лодыжках. Позже выяснилось, что это Мэри Стюарт и сестра-близнец королевы Елизаветты. Получила роль Марии Тюдор и должна была совершить тоже, что и она. После того, как Тэндзо узнал о её личности, влюбился с первого взгляда, она возвращается в Лондон, исполнить свою роль, однако её спасает Тэндзо и убеждает её жить с ним в Мусаси. Предпочитает, когда её просто называют Мэри.
 Сэйю: Юи Хориэ

 — Второй дежурный офицер высшей федерации. Он на половину дракон и человек, помешан на девушках, типа старших сестёр.
 Сэйю: Такая Курода

 — Третий дежурный офицер высшей федерации. Ведьма со светлыми волосами и светлыми крыльями. Лесбиянка и любовница Мальги, что делает её открытым врагом католической церкви.
 Сэйю: Нао Тояма

 — Четвёртый дежурный офицер высшей федерации, как и Маргот, она ведьма с чёрными крыльями и её любовница-лесбиянка, а также враг католической церкви. Также является мангакой.
 Сэйю: Эми Нитта

 — Пятый дежурный офицер высшей федерации. Девушка, наполовину волк, имеет длинные серебряные волосы. Рыцарь из Франчайсе Хексагоне и преемник Мацудайры. Несмотря на свой долг рыцаря, очень неопытная и ограничена в своих действиях из-за малого возраста.
 Сэйю: Марина Иноуэ

 — Шестой дежурный офицер высшей федерации. Она гражданин Кинг-Такэды и член инженерного клуба Мусаси. Она скучающая девушка с механической правой рукой и орудует бусином. Получила прозвище «леди-табак» из-за того, что много курит.
 Сэйю: Кэй Синдо

 Сэйю: Тива Сайто
 Старшая сестра Тори. Всё время унижет младшего брата, указывая на его глупость, но несмотря на это сильно заботится о нём. Заключила сделку с богом танца и чувств, получив возможность устанавливать защиту от прикосновения, не желаемого человека.

 Сэйю: Ами Косимицу
 Друг детства Тори и Кими, а также жрица Асамы Шрин. В качестве оружия использует лук и стрелы. Может целится с высокой точностью благодаря конохе, искусственному левому глазу и Ханами, мышке, встроенной в глаз. Несмотря на правило, не причинять боль другим, известна, как жрица-стрелок. Часто присоединяется ко сражениям, нацеливаясь на самолёты, тем самым косвенно не вредя людям.

 Сэйю: Аюру Охаси
 Девушка, родом из Франчайсе Хексагоне, работает в качестве слуги рыцаря. Она становится главнокомандующей Мусаси, когда корабль участвует в войне. Несмотря на то, что сражается с тяжёлым вооружением, необычно быстрая. Во время сухопутных сражений, она носит тяжёлые доспехи и выполняет роль щита.

 Сэйю: Момоко Сайто
 Студентка Оксфордской академии и известный писатель в Англии. Владеет смертельным греховным орнаментом «Аспида Филаргия».

Роман 
Серии романа Horizon in the Middle of Nowhere начали выпускаться в журнале Dengeki Bunko Magazine в 2008 году. 8 марта 2012 года были выпущены 12 томов романа, покрыв 5 других частей, опубликованных ранее издательством ASCII Media Works и Dengeki Bunko. В 2012 году роман занял 13 место в списке бестселлеров в Японии, продав 409,949 копий.

Манга 
Манга, иллюстрированная Хидэо Такэнакой начала выпускаться в октябре 2011 года издательством ASCII Media Works в журнале Dengeki Daioh. Вторая манга-ёнкома, иллюстрированная Кураун Хани под названием  выпускалась между январём и ноябрём в 2012 году издательством ASCII Media Works в журнале Dengeki G's Magazine.

Аниме 
Объявление о выпуске аниме-сериала, основанного на романе состоялось в мартовском выпуске Dengeki Bunko Magazine в 2011 году. Первая серия была выпущена 2 октября 2011 года. Сериал был лицензирован компанией Sentai Filmworks на территории США и транслировался по телеканалу Anime Network с 4 октября 2011 года, выпуск видео для домашнего просмотра состоялся в 2012 году. Компания также лицензирована второй сезон для трансляции в 2013 году. Открытие «TERMINATED» к первому сезону аниме исполняет Минори Тихара, первую концовку «Pieces -Side Ariadust-» исполняет AiRI, а вторую концовку «—Stardust Melodia -Side Horizon-» — Ceui. Открытие ко второму сезону — «ZONE//ALONE» исполняет Минори Тихара, первую концовку  — Айра и вторую концовку  исполняет Масами Окуй.

Список серий аниме 
Первый сезон

Второй сезон

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 
 

 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте THEM Anime.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.